Microchromis - rodzaj słodkowodnych ryb z rodziny pielęgnicowatych (Cichlidae).

Klasyfikacja 
Gatunki zaliczane do tego rodzaju :

 Microchromis aurifrons 
 Microchromis zebroides

Przypisy 

Haplochromini